Анастасије Синаит се може односити на:

 Анастасије I Антиохијски
 Анастасије Синајски